Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую анимационную программу () — это , которая ежегодно вручается анимационному сериалу.

В следующем списке первые названия, отмеченные синим цветом, являются победителями; Те, кто не отмечены синим цветом, являются номинантами. Приведены годы, в которые проводились церемонии.

Правила 
Анимационные программы имеют возможность участвовать в более широких категориях программ, таких как «Лучший комедийный сериал», но не могут также участвовать в «Лучшей анимационной программе» в том же году. Симпсоны, например, безуспешно представили эпизоды «A Streetcar Named Marge» и «Mr. Plow» в 1993 и 1994 годах, а Гриффины были успешно номинированы в 2009 году. Несколько анимационных программ выиграли «» до 1979 года, а с тех пор на эту награду были номинированы «Ох уж эти детки!», спецвыпуски «Винни-Пуха» и «Звёздные войны: Повстанцы».

До 1989 года все номинированные программы были спецвыпусками, выходящими за рамки серийного выпуска. Категория была разделена на программы «один час или меньше» и «более одного часа» с 1989 по 2009 год, при этом допускались эпизоды текущих сериалов. В 2008 году программам продолжительностью 15 минут или меньше была присвоена собственная категория — «Лучшая короткометражная анимационная программа».

Победители и номинанты

1979

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010—2019

2020 —

Программы с множеством побед 

11 побед
 Симпсоны

5 побед
 Южный Парк

2 победы
 Закусочная Боба
 Футурама
 Рик и Морти
 Звёздные войны: Войны клонов

Программы с множеством номинаций 

31 номинация
 Симпсоны

18 номинаций
 Южный Парк

11 номинаций
 Закусочная Боба

8 номинаций
 Футурама

6 номинаций
 Царь горы

5 номинаций
 Губка Боб Квадратные Штаны

4 номинации
 Спецагент Арчер
 Лаборатория Декстера
 Гриффины
 Суперкрошки
 Робоцып

3 номинации
 Как говорит Джинджер
 
 
 Фостер: Дом для друзей из мира фантазий
 Шоу Рена и Стимпи
 Рик и Морти
 Самурай Джек

2 номинации
 Американский папаша!
 Конь БоДжек
 Лагерь Лазло
 Коровка и Петушок
 Ох уж эти детки!
 Звёздные войны: Войны клонов
 Приключения мультяшек

Всего побед по сети 

 FOX – 15
 CBS – 11
 Cartoon Network – 6
 Comedy Central – 6
 Discovery Channel – 5
 ABC – 3
 Adult Swim - 3
 FX – 1
 HBO – 1
 Netflix – 1
 Nickelodeon – 1
 PBS – 1
 The WB – 1

См. также 
 Премия «Энни» за лучшую анимационную телепрограмму
 Премия «Выбор телевизионных критиков» за лучший анимационный сериал
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую короткометражную анимационную программу

Примечания

Ссылки 
 Primetime Emmy® Awards 
 Emmy Awards coverage  on DigitalHit.com
 Primetime Emmy® Awards Historical Database 
 Emmy Awards Online with Emmy news, nominees and winners

Анимационная программа
Анимационные премии